Biecz (gemeente), een stad- en landgemeente in het Poolse woiwodschap Klein-Polen, in powiat Gorlicki
 Biecz (stad), een stad in het Poolse woiwodschap Klein-Polen, gelegen in de powiat Gorlicki
 Biecz (Lubusz), een plaats in het Poolse district Żarski, woiwodschap Lubusz